Marie Amaury est professeure des écoles et auteure de littérature de jeunesse, née en 1962. Elle vit dans l'Allier.  Les thèmes de ses romans sont l'histoire ainsi que les chevaux.

Œuvres 
La cavalière de l'autre rive (Magnard, coll tipik, 2004)
Les ailes d'Horus (Magnard, coll tipik, 2006)
Anne l'intrépide (Flammarion-Père Castor, 2004)
La jument du diable (Flammarion-Père Castor, 2006)
Passion cheval : un cheval peut en cacher un autre (2004)
Le cheval interdit (2004)
Le Roseau de Ptah (2004)
Le Cheval d'ombre (2003)
Un cheval peut en cacher un autre (Castor poche 2004)

Références

Liens externes 
 

Auteur français de littérature d'enfance et de jeunesse
Naissance en 1962